Сейранян — армянская фамилия. Известные носители:
 Сейранян, Александр Паруйрович (род. 1947) — российский учёный в области механики.
 Сейранян, Баграт Гарегинович (род. 1931) — советский и российский историк.
 Сейранян, Валерий Беникович (1939—2016) — советский и армянский учёный-геолог и историк геологии, доктор геолого-минералогических наук, писатель.
 Сейранян, Спартак Арменакович (род. 1963) — министр образования и науки Армении с июня 2008 года.